The Brain Prize () — научная награда фонда датской фармацевтической компании Lundbeck. Вручается ежегодно с 2011 года в области нейробиологии за научные исследования, проведённые в Европе. Она заменила премию Nordic Research Prize, вручавшуюся этим фондом в 1987—2010 годах. Наградой является 1 миллион евро. Церемония награждения проводится в Копенгагене. Лауреаты приглашаются стать членами академии The Brain Prize Academy.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

Награды Дании
Награды, появившиеся в 2011 году
Научные награды
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту